Geografie
Selah (Washington), een plaats in de Verenigde Staten

Bijbel
Sela (persoon), derde zoon van Juda
Selach, zoon van Arpachsad

Overige
Selah (band), Amerikaanse muziekgroep